Iles bezeichnet

 als Name:
 Greg Iles (* 1960), US-amerikanischer Schriftsteller
 Malvern Wells Iles (1852–1937), US-amerikanischer Metallurg
 Nikki Iles (* 1963), britische Jazz-Pianistin, Akkordeonistin und Komponistin
 Thomas Derrick Iles (1927–2017), britischer Fischereibiologe

 in Kolumbien:
 Iles (Kolumbien), Gemeinde in Nariño

Siehe auch:
 Ile